Совет департамента Финистер (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Финистер) — верховный орган управления департамента Финистер. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 54 советников, избираемых по мажоритарной системе в 27 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Маэль де Калан (Разные правые, кантон Сен-Поль-де-Леон)
 1-й вице-президент (социальные вопросы) — Жослин Пуатвен (Разные правые, кантон Дуарнене)
 2-й вице-президент (экономика и рыболовство) — Жак Гуэру (Разные правые, кантон Крозон)
 3-й вице-президент (вопросы молодежи, гендерное равноправие) — Вероник Бурбиго (Республиканцы, кантон Брест-4)
 4-й вице-президент (развитие территорий) — Жиль Мунье  (Разные правые, кантон Сен-Ренан)
 5-й вице-президент (окружающая среда, море, береговая линия) — Вивиан Берва (Разные правые, кантон Ландерно)
 6-й вице-президент (инфраструктура)  — Стефан Ле Доаре (Республиканцы, кантон Пон-л’Аббе)
 7-й вице-президент (вопросы инвалидов) — Натали Карро-Танно (Республиканцы, кантон Пон-л’Аббе)
 8-й вице-президент (человеческие ресурсы и социальный диалог) — Ален Ле Гран (Разные правые, кантон Фуэнан)
 9-й вице-президент (финансы) — Леди Ле Ир (Разные правые, кантон Лесневен)
 10-й вице-президент (жилье, среда обитания) — Дидье Гийон (Республиканцы, кантон Дуарнене)
 11-й вице-президент (спорт, ассоциации, солидарная экономика) — Эмманюэль Турнье («Вперёд, Республика!», кантон Брест-3)
 12-й вице-президент (сельское хозяйство)— Раймон Мессажер (Разные правые, кантон Бриек)

Члены Совета департамента Финистер (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Натали Саррабезоль (Социалистическая партия, кантон Гипава)
 1-й вице-президент  — Мишель Керле (Социалистическая партия, кантон Кемперле)
 2-й вице-президент  — Армель Юрюген (Социалистическая партия, кантон Кемпер-1)
 3-й вице-президент  — Марк Лаббе (Социалистическая партия, кантон Брест-3)
 4-й вице-президент  — Роже Меллуэ (Социалистическая партия, кантон Пон-де-Бюи-ле-Кимерк)
 5-й вице-президент  — Жоэль Юон (Социалистическая партия, кантон Плуиньо)
 6-й вице-президент  — Франсуаза Перон (Социалистическая партия, кантон Пон-де-Бюи-ле-Кимерк)
 7-й вице-президент  — Мари Гей (Социалистическая партия, кантон Брест-3)
 8й вице-президент  — Клод Жаффре (Социалистическая партия, кантон Моэлан-сюр-Мер)
 9-й вице-президент — Соланж Кренью (Социалистическая партия, кантон Морле)
 10-й вице-президент — Николь Зьеглер (Социалистическая партия, кантон Конкарно)
 11-й вице-президент — Бернар Кийевере (Разные левые, кантон Сен-Ренан)
 12-й вице-президент — Жак Франсуа (Социалистическая партия, кантон Конкарно)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Финистер
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Примечания 

Финистер